Esistono più comuni francesi con questo nome

Chevannes – Côte-d'Or
Chevannes – Loiret
Chevannes – Yonne
Chevannes – Essonne